Tonekābon (persiska: تنکابن) är en kommunhuvudort i Iran.   Den ligger i provinsen Mazandaran, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Teheran. Antalet invånare är .

Terrängen runt Tonekābon är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Tonekābon. Runt Tonekābon är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Tonekābon är det största samhället i trakten. Trakten runt Tonekābon består till största delen av jordbruksmark.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Mazandaran